Хальбе:

 Хальбе — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Хальбе, Макс (1865—1944) — немецкий писатель.